Тевче се може односити на:

 Тевче (Ајдовшчина), насеље у Општини Ајдовшчина Република Словенија
 Тевче (Лашко), насеље у Општини Лашко Република Словенија